Lê Trung Tông (dynastie Lê antérieure)
Lê Trung Tông (dynastie Lê postérieure)